Luxon peut désigner :
 En photométrie et étude de la couleur, le luxon est l'ancien nom du troland, une mesure de la luminance rétinienne
 En physique des particules, le luxon est le nom d'une particule de asse nulle voyageant à la vitesse de la lumière

Luxon est aussi un patronyme :
 , né en 1937, baryton anglais

Homonymie